pBR322 — плазмида, используемая в бактериях E. coli как вектор клонирования. Создана в 1977 году мексиканскими биологами  и Раймондом Родригесом.

pBR322 содержит 4361 нуклеотидную пару и состоит из участка репликации ori (взят из плазмиды ); гена ampR, кодирующего белок, обеспечивающий устойчивость к ампициллину (взят из плазмиды ) и гена tetR, обеспечивающего устойчивость к тетрациклину (взят из плазмиды ). Плазмида содержит уникальные сайты рестрикции для более чем 40 рестриктаз. 11 из этих 40 сайтов находятся внутри гена  tetR, причём 2 сайта ( и ) расположены внутри промотора этого гена. 6 сайтов находятся внутри гена ampR. Участок репликации , заимствованный из плазмиды pMB1, сходен по структуре с ColE1.  Он кодирует две РНК (RNAI и RNAII) и один белок (Rom или Rop). 

Молекулярная масса плазмиды составляет  2,83 дальтон. 

Код в базе данных GenBank — J01749.

Нумерацию нуклеотидных пар принято начинать с центральной линии уникального сайта рестрикции  EcoRI в направлении гена tet. Ген устойчивости к ампициллину – пенициллиновая бета-лактамаза () с промотерами P1 и P3. P3 является естественным промотором, а P1 создан искусственно лигированием двух различных фрагментов ДНК. Промотер P2 аналогичен P1, однако расположен на противоположной стороне плазмиды и инициирует транскрипцию в направлении гена устойчивости к тетрациклину.

История создания 
В 1975 году, когда  начал работу в Калифорнийском университете в Сан-Франциско в составе группы Герберта Бойера, инструментарий, имевшийся в распоряжении молекулярных биологов, был крайне беден. Векторы клонирования имели очень большую молекулярную массу, их свойства были плохо изучены, удобные сайты клонирования отсутствовали. 

Группа Бойера, в состав которой входило несколько талантливых биологов, занималась клонированием и изучением некоторых специфических генов. Однако работа продвигалась крайне медленно из-за отсутствия удобных инструментов, в первую очередь векторов клонирования, а также достаточно чистых эндонуклеаз рестрикции и ДНК-лигазы Т4. Со временем некоторые члены группы пришли к мысли о создании более совершенного инструментария.

В первое время Бойер не одобрял занятий своих сослуживцев, и большую часть работы пришлось проделать в нерабочее время. Однако когда плазмида pBR322 была создана, он стал активным сторонником и пропагандистом нового инструмента, заменив им использовавшуюся ранее плазмиду pMB9. Новая плазмида быстро распространилась по научному сообществу, в течение первых дней её получили более 300 лабораторий по всему миру. Оригинальный метод клонирования путём деактивации генов сопротивляемости к антибиотикам позволял легко планировать эксперименты и быстро анализировать полученные данные.

В то время проблемы биологической безопасности считалась чрезвычайно актуальными, поэтому плазмида была создана с сильно ограниченными возможностями распространения за пределами лаборатории. Она стала первым вектором типа EK2, сертифицированная  как соответствующая требованиям безопасности для рекомбинантных ДНК.

Наконец, очень сильно способствовало популярности новой плазмиды расшифровка и опубликование в 1979 году её нуклеотидной последовательности, сделанное Грегом Сатклиффом () из лаборатории Уолтера Гилберта.

В течение десятилетий pBR322 активно использовалась в генных исследованиях. Её кодовая последовательность и функции генов были настолько хорошо изучены, что стали использоваться как компоненты при создании новых инструментальных плазмид.

Оригинальная статья в журнале Gene, где было описано создание плазмиды, стала одним из лидеров по числу цитирований среди статей по молекулярной биологии в 1970-х и начале 1980-х годов.

Структура плазмиды

Нуклеотидная последовательность 
Нуклеотидная последовательность pBR322 следующая

Гены 
Источник информации.

Сайты рестрикции 
Жирным шрифтом выделены уникальные сайты.

Плазмида pBR322 в массовой культуре 
По сюжету романа Майкла Крайтона «Парк юрского периода» части плазмиды pBR322 используются для воссоздания ДНК динозавров. Хотя само название плазмиды не упоминается на страницах книги, там приводится последовательность нуклеотидов, являющаяся по сюжету фрагментом восстановленной ДНК динозавра. Поиск в базе данных GenBank при помощи поисковой программы BLASTN находит большое количество совпадений с генной последовательностью pBR322.

См. также 
 Вектор (биология)#Пример клонирования ДНК

Ссылки 
 Overview
 ETHZ/Biology/Lab
 Restriction Maps. pBR322.
 Bacterial Vectors >> pBR 322 Plasmids.

Примечания 

Генетическая инженерия